Dopajul este procedeul de adăugare de impurități la ceva.
Dopaj (sport): folosirea unor substanțe pentru creșterea performanței
Dopaj (semiconductori): adăugarea unor impurități unor semiconductori pentru creșterea conductivității electrice.